

Presentación previa 
Albert Ramos-Viñolas fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Federico Delbonis derrotó en la final a Rogério Dutra Silva.

Cabezas de serie 

  Benoît Paire (Cuartos de final)
 ''' Federico Delbonis (Campeón)
  Blaž Kavčič (Segunda ronda)
  Marco Cecchinato ''(Semifinales)

<ol start=5>
  Andrey Golubev ''(Segunda ronda)
  Laslo Djere ''(Cuartos de final)
  Ramkumar Ramanathan ''(Primera ronda)
  Filippo Volandri ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Milán 2015